(Ваше, Его, Её и др.) Величество (калька ) — почётное обращение к монархам, при обращении — обычно с предшествующим местоимением «Ваше» (сокращение: Е. В.), а при упоминании в текстах — с местоимением «его, её».

Изначально термин maiestas в латинском языке рассматривался как качество бога, а в римском праве употреблялся также для обозначения государства в целом. Со времени Тиберия термин употребляется также в отношении императора (maiestas principis, букв. «великий правитель»). Гораций обращается к Августу maiestas tua, «твоё величество».

В раннем средневековье, вплоть до XIV века, по отношению к большинству монархов Европы употреблялось обращение «Высочество». С XVI века, особенно в Англии и Франции, обращение «Величество» утвердилось за монархами крупных государств. Со времён Вестфальского мира обращение «Величество» применяется вообще к королям и императорам, а также их супругам (за исключением принцев-консортов, заведомо неравноправных по сравнению с супругом-монархом), при этом после смерти супруга-монарха его супруга сохраняет за собой право на обращение «Величество».

Примечания 

Титулы
Монархия